Călugăr poate avea următoarele semnificații:

 Călugăr - membru al unui ordin religios care duce o viață retrasă
 Călugăr - instalație hidrotehnică de evacuare a apei din iazuri și eleștee
 Călugăr - localitate centru de comună în raionul Fălești din Republica Moldova
 denumiri derivate:
 Bătălia de la Călugăreni - dintre oastea lui Mihai Viteazul și cea otomană.

Vezi și 
 Mönch (), este un munte cu , situat în Alpii Bernezi, Elveția

 Călugăru (dezambiguizare)
 Călugăreni (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

 Râul Călugărul (dezambiguizare)
 Râul Călugăreasa (dezambiguizare)

 Călugări, sat în județul Bihor
 Călugărei, sat în județul Dolj
 Călugărești, sat în județul Alba
 Călugăreasa, sat în județul Gorj

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din greacă